SNW1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 536 амінокислот, а молекулярна маса — 61 494.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки